Тарасовское сельское поселение — муниципальное образование в Тарасовском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Тарасовский.

Административное устройство 
В состав Тарасовского сельского поселения входят:
 посёлок Тарасовский
 посёлок Донская Нива
 хутор Липовка
 хутор Нижняя Тарасовка
 хутор Россошь
 хутор Смеловка

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Тарасовского района: Тарасовское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Тарасовского района